Ка́рповые  — семейство лучепёрых рыб из отряда карпообразных (Cypriniformes). Тело обыкновенно покрыто чешуёй, голова голая, край верхней челюсти образован межчелюстными костями, брюхо округлено, а если и имеет острый край, то без окостенений; жировых плавников нет; рот беззубый, но нижнеглоточные кости хорошо развиты и имеют 1, 2 или 3 ряда (нередко) жевательных зубов; размельчению пищи этими зубами способствует толстая роговая пластинка на расширенном конце выроста основания черепа. У некоторых видов по уголкам рта есть короткие усики, выполняющие роль вкусовых рецепторов. Самое многочисленное семейство пресноводных рыб; лишь немногие водятся и в солоноватой воде (при устьях рек, в Чёрном и Каспийском морях и т. п.). В состав семейства включают 367 родов с 3006 видами. Каждый год описывается несколько десятков новых видов, в основном из Юго-Восточной Азии.

Карповые распространены по всей Земле, кроме большей части территории Южной Америки (они не встречаются южнее Мексики, но повсеместно встречаются в водоёмах аргентинской пампы, куда были интродуцированы во второй половине XIX ст, считается сорной рыбой) и их не было в Австралии (после интродукции карпы стали самой распространённой рыбой в Австралии). Больше всего их в умеренном поясе Северного полушария; питаются живой и мёртвой растительной и животной пищей; многие весьма плодовиты; у самцов в период размножения часто развивается особый «брачный наряд»: они получают более яркую окраску (чаще всего появляется розовый цвет), на голове, теле и плавниках появляются бородавкообразные выросты. Зимой в основном прячутся на дне или зарываются в ил и впадают в зимнюю спячку. Некоторые карповые разводятся в прудах (карп, карась), а весьма многие служат предметом более или менее значительного промысла (напр. вобла, лещ, карп, серебряный и золотой караси, линь, язь, чехонь и мн. др.).

Классификация 
Подсемейство Danioninae 37 родов, 319 видов
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
Подсемейство Labeoninae 10 родов, 402 вида
 Род 
 Род 
 Род 
Подсемейство Cyprininae 16 родов, 50 видов
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
Подсемейство Barbinae 16 родов, 744 вида
 Род 
Подсемейство Leuciscinae
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
Подсемейство Acheilognathinae 3 рода, 75 видов. Характерной особенностью представителей подсемейства является наличие у самок яйцеклада, с помощью которого икра откладывается в мантийную полость двустворчатых моллюсков.
 Род 
 Род 
Подсемейство Gobioninae
 Род 
 Род 
Подсемейство Tincinae 2 рода, 4 вида
 Род 
 Род 
Подсемейство Opsariichthyinae
 Род 
 Род 
 Род 
Подсемейство Squaliobarbinae
 Род 
Подсемейство Xenocyprinae
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род

Список родов

Карповые в аквариуме 
Рыбы семейства карповые получили широкое распространение в аквариумистике. В основном это относится к родам Барбус, Лабео, Данио, Брахиданио и Кардиналам.

Опасность для человека 
Многие виды карповых рыб (язь, елец, плотва, краснопёрка, лещ, голавль, синец, белоглазка, чехонь, жерех, линь, пескарь, уклея, гольян, верховка, шиповка) являются носителями метацеркарий опасного для человека паразита описторхиса (описторха). Природные очаги описторха находятся на значительных территориях бывшего СССР, где наибольшая степень зараженности приходится на Сибирь, а также на территориях Юго-Восточной Азии.

См. также 
 Aphelichthys lindahlii

Примечания

Литература 
 
 

 
Семейства лучепёрых рыб